Oliver Marach e Fabrice Martin erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Rohan Bopanna e Jeevan Nedunchezhiyan hanno sconfitto Purav Raja e Divij Sharan con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Jonathan Erlich /  Scott Lipsky (primo turno)
  Guillermo Durán /  Andrés Molteni (semifinale)

 Leander Paes /  André Sá (primo turno)
 Nicholas Monroe /  Artem Sitak (semifinale)

Wild card 

  Sriram Balaji /  Vishnu Vardhan (primo turno)

 Saketh Myneni /  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2017